ДАП:

 Двонаправлена асоціативна пам'ять

Див. також 
 ДАП — скорочення від «Донецький Аеропорт ім. Прокоф'єва», яке часто використовується в повідомленнях про бої за аеропорт.